Data Science Summit – największa w regionie Europy Środowo-Wschodniej konferencja dotycząca szeroko pojętego obszaru data science (tj. sztucznej inteligencji, przetwarzania i analizy danych oraz ich wizualizacji). Wydarzeniem towarzyszącym są Targi Data Science[1], w ramach których Partnerzy wydarzenia prezentują swoją ofertę produktową, usługową oraz rekrutacyjną. Konferencja skierowana jest głównie do profesjonalistów oraz kadry kierowniczej, składa się z prezentacji o charakterze analitycznym, technicznym oraz typu case study, konsultacji z ekspertami oraz networkingu[2][3].

Historia i organizatorzy 
Od 2017 roku zostały zorganizowane 3 edycje Data Science Summit. Organizatorami konferencji są: Fundacja Academic Partners, Data Science Warsaw oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Edycje Summit

Data Science Summit 2019 
14 czerwca 2019 odbyła się 3. edycja konferencji, która zgromadziła 2500 uczestników z Polski oraz innych krajów. Uczestnicy mogli wziąć udział w następujących ścieżkach:

 Big Data / Cloud / Data Warehouses
 Computer Vision
 Natural Language Processing (NLP)
 Visualization / Business Intelligence / Reporting
 Machine Learning Methods, Tools & Implementation
 AI Applications & Business Transformation
 Customer analytics & AI in Marketing
 Future of Data Science: Healthcare

Prelegenci III edycji

W Data Science Summit brali udział m.in.: Dawid Kopczyk- Quantee, Ravil Galeyev – DEGIRO, Maciej Majewski – AGH, Wojciech Ozimek – One2tribe, Maciej Grzenda – MiNI PW, Tomasz Mostowski – Accenture, Aleksander Nosarzewski – Citi, Kiryl Varanovich – Itmagination, Artur Suchwałko – QuantUp, Łukasz Ryniewicz – Santander, Jakub Radziszewski – Santander, Robert Pałuba – Tensorflight, Jean-Philippe Schepens – Bisnode, Rafał Wojdan – Sotrender, Marek Pyka – Microsoft, Anna Kubasiak – Microsoft, Roksana Tomanek – Groupon, Karol Tajduś – Accenture, Krzysztof Kopciał – EY, Stefano Cameroni – Accenture, Dario Balestri – Accenture, Adrian Boguszewski – Linux Polska, Anna Zambrzycka – ARMR, Adam Harasimowicz – Webinterpret, Marcin Kraszewski – Nordea, Krzysztof Kudryński – Nvidia, Anna Wróblewska – MiNI PW, Krzysztof Grudzień – PKO Bank Polski, Carlos Fernandes – Deutsche Telekom, Katarzyna Karpińska – T-Mobile, Tomasz Kopera – T-Mobile, Marcin Waszczuk -Microsoft, Łukasz Dylewski – Itmagination, Paweł Marcinkowski – FinAI, Stanisław Giziński – FinAI, Pelin Ozbozkurt – Oracle, Tomasz Przybyszewski – Oracle, Maciej Szymkowski – Politechnika Białostocka, Michał Dębski – Cloud on Mars, Dominik Kaczmarek – Cloud on Mars, Konrad Wypchło – ING Tech Poland, Maciej Bryński – Payability, Ivona Tautkute – Tooploox, Mikołaj Niziński – JUSTTAG, Filip Wójcik – Objectivity, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Aleksander Kijek – Nethone, Michał Marcinkiewicz – Netguru, Mateusz Muryjas – Analityczny, Kamil Wąsowicz – PSE, Jacek Komorowski – Sports Algorithmics, Magdalena Nowak – ING, Kamil Kosiński – PwC, Duke Vu Hoand – PwC, Paweł Budzianowski – Cambridge University, PolyAI, Marek Turlejski – DataWise Analytical Consultancy, Paweł Skrzypek – AI Investments, Maciej Próchniak – TouK, Marcin Kosiński – Gradient Metrics LLC, Bartosz Borucki – ICM UW, Wit Jakuczun – WLOG Solutions, Przemysław Biecek – MiNI PW, Samsung R&D, Kirill Zhdanovich – TantusData, Hubert Kobierzewski – Data Community Poland, Bartosz Pacuszka – Accenture, Magdalena Wójcik – LogiAI, Arkadiusz Agaciak – Esone, Olgun Aydin – PwC, Mateusz Biliński – Niebezpiecznik, Jakub Nowacki – Sotrender, Dawid Detko – Predica, Adam Kordeczka – FinAI, Łukasz Dziekan – FinAI, Adam Słucki – Tooploox, Adam Dobrakowski – MIM UW, Divesh Kumar – Equinix, Ines Janusch – Data Traction GmbH, Krzysztof Rajda – Brand24 R&D, Zbigniew Finfando – Sanmargar, Grzegorz Orłowski – Sanmargar, Marta Markiewicz – Objectivity, Krzysztof Rządca – Google, UW, Maciej Sawa – OnAudience.com, Wojciech Kusa – Square One, Jakub Czakon – Neptune.ml, Jan Zyśko -Grupa Pracuj, Piotr Góral – Accenture, Wojciech Daniło – Luna, Dorota Szepietowska – PGE Systemy, Andrzej Ermel – PGE Systemy, Marcin Szeliga – WSB Poznań oddział zamiejscowy w Chorzowie, Marcin Filipowicz – Audience Network, Olga Kamińska – Britenet, Marcin Mycek – Ucreate, Paweł Gora – MIM UW, Mateusz Doliński – DXC Technology, Piotr Reszka – Astrafox.

Data Science Summit 2018 
W 2018 roku odbyła się 2. edycja konferencji. Uczestnicy mogli wziąć udział w następujących ścieżkach:

 Computer Vision & Deep Learning
 Natural Language Processing (NLP)
 Big Data / Data Warehouses / Data Integration
 Visualization / Business Intelligence / Reporting
 Predictive and prescriptive analytics & Recommendation Systems
 Machine Learning & Miscellaneous DS topics

Prelegenci II edycji

W drugiej edycji Data Science Summit brali udział m.in.: Filip Wolski – OpenAI, Bartosz Topolski – Nethone, Przemysław Biecek – MiNI PW, Zbigniew Wojna – University College London, Tensorflight, Paweł Zawistowski – PW, Artur Suchwałko – QuantUp, Łukasz Dziekan – FinAI, Maciej Wiśniewski – Greensteam, Łukasz Mączewski – Adform, Łukasz Grala – TIDK, Michał Kaftanowicz – WLOG Solution, Błażej Czupryński – Tooploox, Adam Kordeczka i Michał Stolarczyk – FinAi, Rafał Prońko – YND Consult GmbH, Sylwia Kaźmierska i Joanna Krajewska – Enigma Pattern, Piotr Tempczyk – Ogólnopolski Instytut Uczenia Maszynowego, Tomasz Trzciński – PW, Tooploox, Ryszard Szopa – MicroscopeIT, Przemysław Pobrotyn – Sigmoidal, Kamil Kaczmarek – Neptune.ml, Rafał Pilarczyk – Samsung, Joanna Misztal-Radecka – Onet- RAS Polska, Barbara Rychtalska i Dominika Basaj – MiNI PW, Sujatha Subermanian – Lingaro, Mikołaj Wypych – Samsung, Łukasz Dragan i Anna Wróblewska – Applica, Jan Zyśko – Grupa Pracuj, Maciej Mnich – Ocado Technology, Łukasz Kobyliński – Sages, IPI PAN, Marek Kozłowski i Maciej Kowalski – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Paweł Pollak – Applica, Paweł Manowiecki – Lingaro, Katsiaryna Kulikovich – Lingaro, Hubert Kobierzewski – COdec Systems, Hanna Łazowska – Accenture, Michał Mokiwiński – CBRE, Jacen Mossakowski – Jcommerce, Piotr Guzik i Michał Misiewicz – Datumo, Piotr Reszka – Astrafox, Krzysztof Świder – Politechnika Rzeszowska, Mateusz Muryjas – Analityczny, Maciej Grzenda – MiNI PW, Dawmian Warszawski – Astek, Christopher Lozinski – PythonLinks.info, Marcin Szymelfening – PKO Bank Polski, Piotr Topór – Accenture, Marek Wiewórka i Agnieszka Szmurło – biodatageeks.org, Instytut Informatyki PW, Sebastian Drygalski – Flyps, Maciej Sawa – OnAudience.com, Jakub Nowacki – SigDelta, Sages, Michał Żyliński – Microsoft, Piotr Wójcik – WNE UW, Paweł Jankiewicz – LogicAI, Magdalena Sobolweska i Dominik Basaj – ING, Filip Wójcik – Objectivity, Bezpoke Software Specialist, Marcin Kosiński – Gradient Metrics, Marcin Zientara – pSci, Piotr Gieszcz – UW, Badr Ouali – Vertica, Tomasz Melcer – QuantUp, Piotr Płoński – MILIAR, Bogumił Kamiński – SGH, Anna Skrzydło – MediaCom Warszawa, Vladimir Alekseichenko – DataWorkshop, BiznesMyśli, Krzysztof Rykaczewski – DLabs, Jacek Szejda – all2vec, Mateusz Grzyb – ITMAGINATION, Mateusz Zawisza i Piotr Zielonka – McKinsey & Company, Aleksander Fafuła i Artur Jastrzębski – PwC, Rafał Osmoła – ASD Consulting, Jacek Dziwisz – TensorCell, Dawid Kopczyk – Quantee Limited.

W 2018 roku konferencja zgromadziła blisko 2500 osób z obszaru data science.

Data Science Summit 2017 
W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja konferencji, podczas której uczestnicy mogli wziąć udział w następujących ścieżkach:

 Data science principles & trends
 Machine learning & Data mining
 Business intelligence
 Big data & Data Warehouses
 Programming & application development
 Data infrastructure administration & security

Prelegenci I edycji

W pierwszej edycji Data Science Summit brali udział m.in.: Tomasz Mostowski – Accenture, Krzysztof Bokiej – Roche, Borys Stokalski – PIIT, Łukasz Dziekan – PwC, Filip Stachura – Appsilon, Michał Własenko – GE/EDC, Kamil Konikiewicz – SAS Institute, Dominika Batorski – Data Science Warsaw, Anna Wróblewska – Allegro, Przemysław Biecek – PW, Szymon Urbański – Lingaro, Marcin Chochowski – Samsung, Magdalena Wójcik – UW, Bartłomiej Twardowski – PW, Konrad Czechowski – Deep Sense, Jacek Rożen – Accenture, Piotr Reszka – Astrafox, Paweł Manowiecki – Qlik, Tomasz Młodecki – C&F, Maciej Paliwoda – HPE, Michal Kudelski – SAS Institute, Krzysztof Sopyła – Plon.io, Przemysław Korczak – Lingaro, Maciej Grzenda – PW, Kornel Lewandowski – Roche, Paweł Kucharski – Sotrender, Adam Kawa, Dawid Wysakowicz – GetinData, Cezary Głowiński – IBM, Adam Dancewicz – Applica, Marek Grzenkowicz – Roche, Wit Jakuczun – Wlog Solutions, Bogumił Kamiński – SGH, Jarosław Stakuń – Red Hat, Michał Żyliński – Microsoft, Michał Zdunowski – Accenture, Andrzej Dalasiński – Bosh Group, Jarosław Wilk – Comparex, Jacek Skorzyński – Red Hat, Szymon Warda, Jarosław Koszela – WAT, Marcin Dąbkiewicz – WAT/C&F, Tomasz Zdunek, Paweł Kaźmierczyk, Hubert Kobierzewski, Dawid Piątek.

Data Science Summit w 2017 roku odwiedziło blisko 2000 osób.

Tematyka 
 Machine Learning, Data Mining, Deep Learning w takich obszarach jak:
 Natural Language Processing (NLP)
 Computer Vision
 Anomaly Detection / Predictive maintenance
 Systemy rekomendacji
 Time Series / stream data / on-line learning
 Analizy Przestrzenne / mapy / geomarketing
 IoT, dane sensorowe, quantified self
 Network Anaysis
 Analityka blockchain
 Wizualizacja / Business Intelligence / Raportowanie
 Hurtownie danych (tradycyjne, in-memory)
 Big Data (rozumiane jako przetwarzanie niestrukturyzowanych danych)
 Bazy danych (w tym administracja)
 Zarządzanie infrastrukturą serwerową pod kątem przetwarzania danych
 Programowanie w obszarze danych (w tym R, Python)
 Bezpieczeństwo danych
 Pozostała Analityka / Statystyka w informatyce
 Trendy i innowacje

Rada Programowa 
2019

Podczas III edycji nad częścią merytoryczną konferencji czuwa 15-osobowa Rada Programowa w składzie: Dominik Batorski, Michał Boruta, Michał Bijata, Marcin Kosiński, Rafał Małanij, Maciej Grzenda, Przemysław Biecek, Tomasz Mostowski, Dawid Osiecki, Dominik Perykasza, Piotr Marczuk, Adam Dzwonkowski, Anna Wróblewska, Maria Parysz, Tomasz Trzciński.

2017 – 2018

Nad częścią merytoryczną każdej edycji konferencji czuwa Rada Programowa w składzie: Dominik Batorski, Bartłomiej Twardowski, Katarzyna Chodarcewicz, Michał Boruta, Michał Bijata.

Patroni i partnerzy 
2019

Patronatem Honorowym podczas III edycji konferencji objęli m.in.: Minister Cyfryzacji, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes Ośrodka Przetwarzania Informacji, Rektor Politechniki Warszawskiej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Rektor Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Partnerami wydarzenia byli m.in. Data Science Warsaw, Why R Foundation, PyData, PL in ML, Data Community, Microsoft Azure Users Group Poland, PyWaw, SysOps/DevOps Polska, Think AI, Spotkania Entuzjastów R, Data Visualization & BI, GDG Warszawa, DataKRK, Pykonik, Wroc.py, Warsaw Self-Driving Cars, eRka / Cracow R Users Group, Warsaw Apache Spark, Samurai Technology: Adventures in Building AI/ML Products, Data Community Kraków, trigeR – Trójmiejska Grupa Entuzjastów R, DataMass, Data Community Bydgoszcz i Toruń, Warsaw AI, Women in Machine Learning & Data Science, Koło Naukowe Data Science, SKN Business analitycs, Kodu.je, Koduj dla Polski, Warszawa JUG, 2040.io, Almeetup.
Patronatem medialnym objęły największe media z obszaru technologii i rekrutacji, m.in.: Radio Aktywne, Radio Kampus, ITWIZ, IT Reseller, Zaufana3Strona, Niebezpiecznik, Sekurak, Dziennik Internautów, Magazyn Programista, Computerworld, Linux Magazine, 4programmers, u24.pl, Analiza IT, AnalizaWymagań, Forbot.pl, SkuteczneRaporty.pl, SmarterPoland, Crossweb, kodołamacz, Dotnetmaniak, Android.com.pl, ProductVision, GoMobi, How2HR, Bulldogjob, Capital24, Dane i Analizy, DevStyle, DevTalk, E-biznes, OSWorld, Pixel Magazine, VirtualStudy, Web News, Programeria, MobileTrends, MobiRank, No Fluff Jobs, Goldenline, Employear, justjoinit, Kariera w Finansach, Raibay, It-leaders, Sedno, Polibuda info, BIS AGH.

2017 – 2018

Swoim Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: m.in. Minister Cyfryzacji, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Rektor Politechniki Warszawskiej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Rektor Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Partnerami wydarzenia byli m.in.: Data Scientist as a Service, GDG Warszawa, kodu.je, Studenckie Koło Naukowe Business Analitics, Women in Technology, Koduj dla Polski, Women Techmakers, Data Community.

Patronami medialnymi są największe media z obszaru technologii i zatrudnienia m.in.: pracuj.pl, Rzeczpospolita, PWN, Sedno, radioaktywne.pl, devstyle.pl, GoldenLine, Programista, Linux Magazine, ITWIZ, Mam StartUp, 4programmers, OSNews, dotNETmaniak, Student NEWS, Crossweb, karieraplus.pl.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.dssconf.pl/ – Oficjalna strona konferencji Data Science Summit

Konferencje informatyczne
Imprezy targowe
Imprezy informatyczne
Konferencje naukowe